|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Europees Formule 3-kampioenschap 2015
|-
| vorige: 2014 || volgende: 2016 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|}

Het Europees Formule 3-kampioenschap 2015 was het dertiende Europees Formule 3-kampioenschap en het derde sinds de samenvoeging met de Formule 3 Euroseries. Regerend kampioen Esteban Ocon is overgestapt naar de GP3 Series en zal zijn titel niet verdedigen.

Na de laatste race van het voorlaatste raceweekend op de Nürburgring werd Prema Powerteam-coureur Felix Rosenqvist gekroond tot kampioen.

Teams en coureurs 
 Alle teams gebruiken een chassis van Dallara, met uitzondering van ArtLine Engineering, dat haar eigen chassis, een ARTTech P315, gebruikt.

 Coureurs in het rood komen niet in aanmerking voor punten in het kampioenschap.

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Michele Beretta: EuroInternational → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Tatiana Calderón: Jo Zeller Racing → Carlin
 Sergio Sette Câmara: EuroInternational → Motopark
 Nick Cassidy: ThreeBond with T-Sport → Japanse Formule 3-kampioenschap (TOM's)
 Andy Chang: Team West-Tec F3 → Fortec Motorsports
 Jake Dennis: Carlin → Prema Powerteam
 Santino Ferrucci: EuroInternational/Fortec Motorsport → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Gustavo Menezes: Van Amersfoort Racing → Jagonya Ayam with Carlin
 Felix Rosenqvist: kfzteile24 Mücke Motorsport → Prema Powerteam
 Félix Serrallés: Team West-Tec F3 → kfzteile24 Mücke Motorsport

 Nieuw/teruggekeerd in Europees F3
 Alexander Albon: Eurocup Formule Renault 2.0 (KTR) → Signature
 Nicolas Beer: BRDC Formule 4-kampioenschap (Sean Walkinshaw Racing) → EuroInternational
 Dorian Boccolacci: Franse Formule 4-kampioenschap → Signature
 Marvin Dienst: ADAC Formel Masters (ADAC Berlin-Brandenburg) → ArtLine Engineering
 Pietro Fittipaldi: Protyre Formule Renault 2.0 (MGR Motorsport) → Fortec Motorsports
 Maximilian Günther: ADAC Formel Masters (ADAC Berlin-Brandenburg) → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Raoul Hyman: BRDC Formule 4-kampioenschap (HHC Motorsport) → Team West-Tec F3
 Callum Ilott: Karting (KF2) → Carlin
 Artur Janosz: Euroformula Open (RP Motorsport) → EuroInternational
 Nabil Jeffri: Duitse Formule 3-kampioenschap (Motopark) → Motopark
 Mikkel Jensen: ADAC Formel Masters (Neuhauser Racing Team) → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Kang Ling: Formule Renault 2.0 Alps (Koiranen GP) → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Charles Leclerc: Formule Renault 2.0 Alps (Fortec Motorsports) → Van Amersfoort Racing
 Zhi Cong Li: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Fortec Motorsports
 Alessio Lorandi: Karting (KF2) → Van Amersfoort Racing
 Sam MacLeod: Duitse Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Motopark Academy
 Arjun Maini: BRDC Formule 4-kampioenschap (Lanan Racing) → Van Amersfoort Racing
 Brandon Maïsano: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Gustav Malja: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → EuroInternational
 Julio Moreno: Formule Renault 2.0 NEC (Manor MP Motorsport) → ThreeBond with T-Sport
 Nicolas Pohler: Euroformula Open (Team West-Tec F3) → Double R Racing
 Markus Pommer: Auto GP (Super Nova International) → Motopark
 Mahaveer Raghunathan: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (F & M) → Motopark
 Facu Regalia: GP2 Series (Hilmer Motorsport) → EuroInternational
 Matt Rao: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsports) → Fortec Motorsports
 George Russell: BRDC Formule 4-kampioenschap (Lanan Racing) → Carlin
 Tanart Sathienthirakul: Euroformula Open (Team West-Tec F3) → Motopark
 Fabian Schiller: ADAC Formel Masters (Schiller Motorsport) → Team West-Tec F3
 Harald Schlegelmilch: ADAC GT Masters (BKK Mobil Oil Zakspeed) → ArtLine Engineering
 Matt Solomon: Formula Masters China (Eurasia Motorsport) → Double R Racing
 Lance Stroll: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Ryan Tveter: Eurocup Formule Renault 2.0 (Josef Kaufmann Racing) → Jagonya Ayam with Carlin

 Uit de Europees F3
 Riccardo Agostini: EuroInternational → Porsche Carrera Cup Italy (Antonelli Motorsport - Centro Porsche Padova)
 Lucas Auer: kfzteile24 Mücke Motorsport → DTM (Mercedes-Benz)
 Tom Blomqvist: Jagonya Ayam with Carlin → DTM (BMW)
 John Bryant-Meisner: Fortec Motorsport → ?
 William Buller: Signature → Super Formula (Kondō Racing)
 Alfonso Celis Jr.: Fortec Motorsport → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Stefano Coletti: EuroInternational → IndyCar Series (KV Racing Technology)
 Antonio Fuoco: Prema Powerteam → GP3 Series (Carlin)
 Sean Gelael: Jagonya Ayam with Carlin → Formule Renault 3.5 Series (Jagonya Ayam with Carlin)
 Mitch Gilbert: Fortec Motorsport → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Richard Goddard: ThreeBond with T-Sport → Porsche Supercup (MRS Racing)
 Felipe Guimarães: Double R Racing → Campeonato Brasileiro de Turismo (W2 Racing)
 Hector Hurst: Team West-Tec F3 → ?
 Ed Jones: Carlin → Indy Lights (Carlin)
 Jordan King: Carlin → GP2 Series (Racing Engineering)
 Dennis van de Laar: Prema Powerteam → ?
 Nicholas Latifi: Prema Powerteam → Formule Renault 3.5 Series (Arden Motorsport)
 Roy Nissany: kfzteile24 Mücke Motorsport → Formule Renault 3.5 Series (Tech 1 Racing)
 Esteban Ocon: Prema Powerteam → GP3 Series (ART Grand Prix)
 Jules Szymkowiak: Van Amersfoort Racing → Blancpain Sprint Series (Bentley Team HTP)
 Alexander Toril: ThreeBond with T-Sport → Porsche Supercup (Market Leader by Project 1)
 Max Verstappen: Van Amersfoort Racing → Formule 1 (Scuderia Toro Rosso)
 Sandro Zeller: Jo Zeller Racing → ?

Races 
 Op 4 december 2014 werd de Europese F3-kalender van 2015 bekendgemaakt.

Kampioenschap
 De tweede en derde race op Monza werden afgebroken voordat 75% van de vooraf geplande raceafstand werd verreden. Ook werd de derde race op de Red Bull Ring vanwege hevige regenval afgebroken voordat deze afstand was verreden. Voor deze races zijn halve punten uitgereikt.

Coureurs

Rookies

Autosport in 2015
2015